Ники́фор Федо́тович Бала́нов (14 июня 1909, станция Канаевка, Пензенская губерния — 3 июня 1981, Брянск) — советский лётчик-истребитель, полковник (1939), Герой Советского Союза (1937).

Биография 
Родился в крестьянской семье. Русский. Окончил в Пензе 2 курса строительного рабфака в 1931 году. В 1930 году работал на фабрике «Кожевник». Член ВКП(б) с 1930 года.

В Красной Армии с июня 1931 года. В 1933 году окончил Третью военную школу летчиков и летчиков-наблюдателей имени К. Е. Ворошилова. С июня 1933 года служил в 107-й эскадрилье 83-й истребительной авиабригады Белорусского военного округа: пилот, командир звена.

Война в Испании и последующие годы 
С ноября 1936 по 27 мая 1937 года лейтенант Н. И. Баланов участвовал в Гражданской войне в Испании. Имел псевдоним «Луис». Был командиром звена истребителей И-16. Сбил 1 самолёт противника лично и 2 самолёта в паре. Во время боевого вылета 23 января 1937 года над Хетафе был тяжело ранен зенитным огнём (ранение в горло, оторван палец на руке), но сумел посадить самолёт на своём аэродроме. После выздоровления отправлен на родину.

За мужество и героизм, проявленные при выполнении интернационального долга, 27 июня 1937 года удостоен звания Героя Советского Союза, с вручением ордена Ленина, а после учреждения знака особого отличия ему была вручена медаль «Золотая Звезда» № 42.

С июля 1937 года — командир отряда в 83-й (бывшей Брянской) авиационной бригаде. С мая 1938 по сентябрь 1939 года — командир 31-го истребительного авиационного полка ВВС Белорусского военного округа (полк базировался в Орше). В 1940 году окончил Курсы усовершенствования командного состава при Военно-воздушной академии РККА имени проф. Н. Е. Жуковского. С апреля 1940 года — помощник командира 45-й авиационной бригады ВВС Закавказского военного округа (Тбилиси). С августа 1940 года — заместитель командира 26-й смешанной авиационной дивизии в том же округе. С марта 1941 года — заместитель командира 72-й смешанной авиационной дивизии. С мая 1941 года — заместитель командующего Закавказской зоной ПВО.

Великая Отечественная война 
С июля 1941 года по апрель 1942 года командовал 71-й истребительной авиационной дивизии (ВВС 47-й армии Закавказского фронта). В августе 1941 года участвовал в операции по вводу советских войск в Иран. С декабря 1941 года во главе дивизии воевал в действующей армии, участвуя в Керченско-Феодосийской десантной операции, в наступлении Крымского фронта. С апреля 1942 года был заместителем командующего ВВС 44-й армии (Крымский фронт).

После катастрофы войск Крымского фронта, с июня 1942 года — командир формирующейся 283-й истребительной авиационной дивизии, которая 6 августа 1942 года вступила в бой на Юго-Восточном фронте. Но уже 29 августа 1942 года был назначен командиром 295-й истребительной авиационной дивизии 5-й воздушной армии. Во главе дивизии участвовал в битве за Кавказ. С 30 июля 1943 года командовал 317-й истребительной авиационной дивизии ПВО (1-я воздушная истребительная армия ПВО) Западного фронта ПВО. Части дивизии прикрывали в воздуха Москву, Калинин, Волоколамск и другие близлежащие города. В июле 1944 года отстранён от должности, находился в распоряжении командующего ВВС Западного фронта ПВО. За годы Великой Отечественной войны выполнил 12 боевых вылетов и сбил 2 самолёта противника лично. Но несмотря на длительное участие в боевых действиях и личное мужество, по неясным причинам не был награждён ни одним орденом и ни разу не повышался в званиях (хотя всю войну провёл на генеральских должностях). Также не ясны причины снятия с командования дивизией.

С января 1945 года учился на Курсах усовершенствования офицерского состава истребительной авиации ПВО страны. Уволен в отставку по болезни в октябре 1946 года в звании полковника.

Избирался депутатом Верховного Совета СССР 1-го созыва (1937—1946).

Жил в Брянске. Скончался 3 июня 1981 года. Могила находится на Советском кладбище в .

Награды 
 Орден Ленина (27.06.1937)
 Орден Красного Знамени (2.01.1937)
 Медаль «За оборону Кавказа» (01.05.1944)
 Медаль «За оборону Москвы» (22.05.1944)
 Медаль «За победу над Германией» (09.05.1945)
 Юбилейная медаль «20 лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии» (24.01.1938)
 юбилейные медали

Воинские звания 
 лейтенант (1936)
 капитан (1937, минуя звание старший лейтенант)
 майор (19.02.1938)
 полковник (27.11.1939, минуя звание подполковника)

Литература 
 
 
 Кузнецов И. И., Джога И. М. Первые Герои Советского Союза (1936—1939). — Иркутск, 1983.
 Голотюк В. Л., Цапаев Д. А. Командный состав Войск ПВО Красной Армии в годы Великой Отечественной войны и Советско-японской войн 1941—1945 гг. (Военно-исторический труд). — М.: ООО «АРТКРАС», 2013. — ISBN 978-5-9903475-2-6.
 
 Герои и подвиги (Сборник очерков). — Саратов: Приволжское кн. изд-во, 1976. — Кн. 3.

Примечания

Ссылки 
 

Советские военные специалисты в Испании
Лётчики Великой Отечественной войны
Выпускники Оренбургского высшего военного авиационного Краснознамённого училища лётчиков
Депутаты Совета Союза 1-го созыва
Командиры дивизий в Великой Отечественной войне
Делегаты XVIII съезда ВКП(б)